Harry Stafford peut faire référence à :

 Harry Stafford (1869-1940), footballeur britannique
  (1993-), pilote britannique de moto
  (1912-2004)